Antonio García puede referirse a:

Artes 

 Antonio García Berrio (1940-), retórico y teórico de la literatura español
 Antonio García de Diego, músico español
 Antonio García Gutiérrez (1813–1884), escritor español
 Antonio García (1994-), compositor y productor español
 Antonio García Hermida (1885–1939), escritor gallego
Antonio García Padilla "Kola" (1905-1987), letrista español de música popular y padre de la actriz Carmen Sevilla
Antonio García Peris (1841-1918), fotógrafo y pintor español
Antonio García Teijeiro (1952-), escritor español en lengua gallega

Políticos 

 Antonio García Alix (1852–1911), abogado y político español
 Antonio García Arias, político español
Antonio García Duarte (4-12-1919 - 25-1-2009), sindicalista y político español
Antonio García Miralles (1942-), abogado y político español
 Antonio García Nossa (1912–1982) economista colombiano
 Antonio García Quejido (1856–1927), político y sindicalista español
 Antonio García (1856–1927), político y sindicalista español
Antonio García Quintana (1894–1937), alcalde de Valladolid (durante 1932–1934 y 1935–1936);
 Antonio García Reyes (1817–1855), político y periodista chileno
Antonio García Veas (1783–1849), auditor general del ejército español;

Deportes 
 Antonio García (1980-), piloto español
Antonio García García (1908-1931), futbolista español
Antonio García Robledo (1984-), jugador de balonmano español;

Otros 
 Antonio García y Bellido (1903–1972), arqueólogo español - padre de Antonio García-Bellido
 Antonio García Cubas (1832-1912), geógrafo, historiador y escritor mexicano
Antonio García López Toño Bicicleta (1943–1995), delincuente puertorriqueño
 Antonio Garcia Padilla (1881-1936), sacerdote católico español y beato
 Antonio García Padilla (1954-), académico puertorriqueño
Antonio García Villarán (1976-), youtuber español
Antonio García Valcarce (1921-2013), ingeniero de montes y profesor en la Escuela de Arquitectura de las Universidades de Sevilla y Navarra
Nombre compuesto
 Francisco Antonio García Carrasco (1742-1813); militar español;
 Luis Antonio García Navarro (1941–2001), director de orquesta español:
 Vicente Antonio García de la Huerta (1734–1787) escritor español;
 Juan Antonio García de Bouzas (h.1680–1755), pintor barroco español;
 José Antonio García,  desambiguación;
 Juan Antonio García,  desambiguación;

Apellido compuesto
 Antonio García-Bellido, biólogo español - hijo de Antonio García y Bellido;
 Antonio García-Santesmases, filósofo y político español;
 Antonio García-Trevijano (1927-), político español;

Pseudónimos
 Antonio García, el "nombre de guerra" de Eliécer Erlinto Chamorro, guerrillero colombiano.